Горшенін () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Горшенін Костянтин Петрович (1907—1978) — російський радянський державний діяч. Депутат Верховної Ради СРСР.
 Горшенін Лев Георгійович (1951–2006) — російський вчений, доктор юридичних наук, професор.